Garstedt – comune della Bassa Sassonia, in Germania
 Garstedt – quartiere (Ortsteil) di Norderstedt, Schleswig-Holstein in Germania